

Cinéma et télévision 
 Alien Nation est le titre original du film américain Futur immédiat, Los Angeles 1991, réalisé par Graham Baker en 1988.
 Alien Nation est une série télévisée américaine créée en 1989.
 Alien Nation est un téléfilm américain réalisé par Kenneth Johnson et Harry Longstreet en 1989.
 Alien Nation: Dark Horizon est un téléfilm américain réalisé par Kenneth Johnson en 1994.
 Alien Nation: Body and Soul est un téléfilm américain réalisé par Kenneth Johnson en 1995.
 Alien Nation: Millennium est un téléfilm américain réalisé par Kenneth Johnson en 1996.
 Alien Nation: The Enemy Within est le titre original du téléfilm américain Les Mutants, réalisé par Kenneth Johnson en 1996.
 Alien Nation: The Udara Legacy est un téléfilm américain réalisé par Kenneth Johnson en 1997.

Littérature 
 Alien Nation est une série de romans de science-fiction publiés durant les années 1990.
 Alien Nation: Common Sense About America's Immigration Disaster est un livre écrit par Peter Brimelow en 1995.
 Alien-Nation, mécanique de parole pour la scène est un livre écrit par Pierre Guéry, publié en 2006 aux éditions Maelström dans la collection bookleg.

Musique 
 Alien Nation est une chanson du groupe Scorpions parue sur l'album Face the Heat.
 Alien Nation est un album de George Lopez sorti en 1996.
 Alien Nation est un groupe américain.

Jeu 
 Alien Nations est un jeu vidéo sorti en 1999.